Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Wanakerta (Bungursari), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java
 Wanakerta (Cibatu), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Wanakerta (Situraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Wanakerta (Telukjambe Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java